Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster, il quale ha battuto in finale Horst Skoff per 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Goran Prpić (secondo turno)
 Horst Skoff (finale)

 Alberto Mancini (secondo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1991
ATP Tour 1991